Alvaro Piccardi (1941) – attore, regista e insegnante italiano, fratello dell'attore Silvano
 Carlo Piccardi (1919-1971) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Carlo Piccardi (1942) – musicologo, critico musicale e saggista svizzero
 Giorgio Piccardi (1895-1972) – chimico e chimico-fisico italiano
 Leopoldo Piccardi (1899-1974) – politico e consigliere di Stato italiano
 Silvano Piccardi (1946) – attore, regista e doppiatore italiano, fratello dell'attore Alvaro

Pagine correlate
 Piccard
 Piccardo